Хартинг — фамилия.

Известные носители 
  (род. 1997) — американский пловец, серебряный медалист чемпионата США в плавании на 200 м баттерфляем (2018).
 Хартинг, Кристоф (род. 1990) — немецкий метатель диска, брат Роберт Хартинга.
 Хартинг, Ли — американский телепродюсер и монтажёр, лауреат премий «Эмми» (2020) и Американской ассоциации монтажёров (2021).
 Хартинг, Питер (1812—1885) — голландский естествоиспытатель.
 Хартинг, Роберт (род. 1984) — немецкий метатель диска, супруг Юлии Хартинг (Фишер).
  (1926—2004) — нидерландский бегун, чемпион Нидерландов в кроссе на 5000 м (1952).
  (род. 1972) — американский прыгун с шестом, участник Олимпийских игр (2000).
 Хартинг, Юлия (ур. Фишер; род. 1990) — немецкая метательница диска, супруга Роберта Хартинга.
 Хартинг, Ян — индонезийский футболист, защитник и полузащитник.
  (род. 1936) — британский медиевист-религиовед, королевский профессор церковной истории в Оксфордском университете (1997—2003), член Британской академии (с 1992).
 Майер-Хартинг, Роберт (1874—1948) — австро-венгерский и чехословацкий правовед и политик.
 Майер-Хартинг, Томас (род. 1954) — австрийский дипломат.

См. также